МАК-8 — одноместный учебный планёр конструкции авиаконструктора и пилота Михаила Александровича Кузакова. Планёр позволял проводить обучение начиная с 1-ой ступени (пробежки), буксировки и высшего пилотажа включительно, чем мог заменить три типа планёров. Легко собирался и разбирался. Был прост и лёгок в управлении.

История создания 
МАК-8 был построен на планерной станции шахтёрского посёлка Черногорские копи (ныне город Черногорск, Республика Хакасия), на средства выделенные местным и краевым бюджетом. Первый полёт был выполнен 18 мая 1934 года, когда после двух пробежек МАК-8 пролетел около сотни метров. В дальнейшем проводились испытания на буксировку за самолётом Ш-2. Испытания выявили избыточную чувствительность рулей высоты, которая была устранена и дальнейшие испытания прошли с успехом. Кузаков был награждён именными часами и премией в 200 руб. Обком ВЛКСМ поднял вопрос о выделении средств на постройку ещё трёх планёров. В течение 1935 года Черногорской планерной станцией Красноярского края было построено ещё три планёра этого типа.

Конструкция 
В конструкции планёра роль фюзеляжа играет развитый центроплан, составляющий часть крыла. Консоли имеют вынос вперёд. Конструкция отличалась простотой, сборка осуществлялась за 5 минут, а разборка за 2 минуты, вес составлял всего 65 кг.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: м
 Размах крыла: 9,6 м
 Высота:
 Площадь крыла: 13,7 м²
 Профиль крыла:
 Нагрузка на 1 м²крыла 10,6 кг
 Масса пустого: 65 кг
 Полезная нагрузка: 80 кг
 Нормальная взлетная масса:
 Максимальная взлетная масса: 145 кг

Литература 
 А. П. Красильщиков. Планеры СССР. Москва, Машиностроение 1991 г.

См. также 

 Осоавиахимовец Украины
 Планёр
 Планеризм

Примечания 

Планёры СССР
Летающее крыло